O Desafio Internacional de Tênis de 1907 foi a 7ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. A competição teve a Australásia como campeã.

Resultados

Desafio final 

1907
1907 no desporto